Baxt steht für

Baxt (Usbekistan), Stadt in der usbekischen Provinz Sirdaryo
George Baxt (1923–2003), US-amerikanischer Kriminalschriftsteller